

Населені пункти та їхні частини

 Геленув-Другий — село в гміні Кшимув Конінського повіту Великопольського воєводства
 Геленув-Другий — село в гміні Крамськ Конінського повіту Великопольського воєводства
 Геленув-Другий — частина села Геленув у гміні Щавін-Косьцельни Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства

Примітки